Убунту (Ubuntu) может значить:

 Убунту — южноафриканское направление этики и гуманистической философии;
 Убунту — игры живого действия для решения проблем и воплощения идей;
 Убунту — муниципалитет в Северной Капской провинции ЮАР;
 Ubuntu — операционная система, основанная на ядре Linux;
 Ubuntu Cola — напиток;
 Убунту Гуд — персонаж «Семейки Гудов».

См. также 
  — манга, посвященная операционной системе Ubuntu.